Gaxa ist:

 der Nachname von Siboniso Gaxa (* 1984), südafrikanischer Fußballspieler
 ein ehemaliger Hafen auf Öland, siehe Gaxa (Öland)